Casa América puede hacer referencia a:
 Casa América S.A., comercio de instrumentos musicales que funcionó en Avenida de Mayo 953 de Buenos Aires hasta la década de 1990.
 Casa Colectiva América, 
 Casa América,